Bezzimyia är ett släkte av tvåvingar. Bezzimyia ingår i familjen gråsuggeflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggeflugor
Bezzimyia